Kolonel  est un grade militaire que l'on retrouve :
 dans les forces armées belges :
 Kolonel ou colonel de la composante terre ;
 Kolonel ou colonel de la composante air.
 dans les forces armées estoniennes :
 Kolonel de l'armée de terre ;
 Kolonel de l'armée de l'air.
 dans les forces armées malaisiennes ;
 Kolonel de l'armée de terre ;
 Kolonel de l'armée de l'air.
 dans les forces armées néerlandaises :
 Kolonel de la Koninklijke Landmacht, l'armée de terre ;
 Kolonel de la Koninklijke Luchtmacht, l'armée de l'air ;
 Kolonel de la Koninklijke Marechaussee, forces de police.

Voir aussi